Dudás Sándor (1948) szobrász
 Dudás Sándor (1949) költő, festő